Vila Recreio é um bairro localizado na zona central de Londrina .

Características
Na Vila Recreio, localizam-se os conhecidos Colégios Marcelino Champagnat e Benjamin Constant. Outros pontos de referência do bairro é o Centro Social Urbano e a garagem da empresa de ônibus Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL).

Principais Vias

 Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes
 Av. Duque de Caxias
 R. Amapá
 R. Bahia
 R. Cuiabá
 R. Niterói
 R. Ouro Preto
 R. São Vicente
 R. Tibagi
 R. Tietê

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Barra Vento
 Jardim Real
 Jardim Vânia
 Parque Bom Retiro
 Plaza de Las Torres
 Vila Balarotti
 Vila Independência
 Vila Palmares
 Vila Portuguesa
 Vila Recreio
 Vila São Caetano
 Vila Zanetti

Recreio